Дорчестер (округ, Меріленд)
Дорчестер (округ, Південна Кароліна)